

Toponymie 
 Nocera (en latin Nuceria, en français Nucère) était une ville italienne, connus aussi comme Nocera Alfaterna (Nuceria Alfaterna), Nocera Costanza (Nuceria Costantia), Nocera dei Cristiani (Nuceria Christianorum, littéralement Nucère des Chrétiens) et Nocera dei Pagani (Nuceria Paganorum, littéralement Nucère des Païens); aujourd'hui divisée entre Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara et autres communes.
 Nocera Inferiore est une commune italienne de la province de Salerne en Campanie en Italie, issu de Nocera dei Pagani.
 Nocera Superiore est une commune italienne de la province de Salerne en Campanie en Italie, issu de Nocera dei Pagani.
 Nocera Terinese est une commune italienne de la province de Catanzaro en Calabre en Italie.
 Nocera Umbra est une commune italienne de la province de Pérouse en Ombrie en Italie.

Patronyme 
 Gwladys Nocera, joueuse professionnelle de golf

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme